Tama Glacier är en glaciär i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Tama Glacier ligger  meter över havet.

Terrängen runt Tama Glacier är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Tama Glacier åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Tama Glacier. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Glaciärer i Antarktis
Isformationer i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis